Praia da Costa (bairro) — bairro do município de Vila Velha, Espírito Santo
 Praia da Costa Dourada (Mucuri) — praia de Mucuri, no estado da Bahia
 Praia da Costa (Salvador) — praia na cidade de Salvador, Bahia

Costa